radość – emocja
 radość – cnota ludzka i nadprzyrodzona
 Radość – powieść Georges'a Bernanosa

 Radość – osiedle Warszawy, dawniej samodzielna miejscowość
 Radość – wieś województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Ceranów
 Radość – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Dębowiec
 Radość – wieś na Białorusi, w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Radość – zlikwidowany przystanek kolejowy w Warszawie, w Radości